

Geografia
 Byng – comune degli Stati Uniti d'America, situato nello Stato dell'Oklahoma

Persone
 George Byng, I visconte Torrington – ammiraglio e diplomatico inglese
 John Byng – ammiraglio inglese
 John Byng, I conte di Strafford – generale britannico
 John Byng-Hall – psichiatra infantile e terapeuta della famiglia britannico
 Julian Byng, I visconte Byng di Vimy – generale britannico
 Reginald Byng Stephens – generale britannico